Live Session är titeln på ett flertal digitala EP-skivor utgivna genom musiktjänsten Itunes Store. Några av dessa är:

 Live Session (2006), av Goldfrapp
 Live Session (2009), av The Weakerthans
 Live Session EP (2007), av Émilie Simon

Apple-tjänster